Enrique Pichon-Rivière (1907-1977) – psichiatra argentino
 Laurent Pichon (1986) – ciclista su strada francese
 Marc Pichon (1977) – schermidore belga
 Marinette Pichon (1975) – ex calciatrice francese
 Mickaël Pichon (1976) – pilota motociclistico francese